Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Barcelona KIA 2007 тривали з 11 по 17 червня на відкритих ґрунтових кортах у Барселоні (Іспанія). Нурія Льягостера Вівес і Аранча Парра Сантонха виграли титул, у фіналі перемігши пару Лурдес Домінгес Ліно і Флавія Пеннетта з рахунком 7–6(7–3), 2–6, [12–10].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 

Main Draw 

2007
Барселона KIA - Doubles